Hermann Höfle (1911-1962) Officier SS, adjoint d'Odilo Globocnik à Lublin
Hermann Höfle (1898-1947) Général SS, HSSPF de Slovaquie 1944-1945
Anton Höfle (1882-1925) Ministre du Reich aux Postes en 1923-1924

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique